Priboj může označovat:

 Březnové deportace, krycí název Priboj – sovětská genocidní akce roku 1949
 Priboj (Srbsko) – město v Srbsku